Municipio de Wood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wood (condado de Clark, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Wood (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Wood (condado de Wright, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Wood (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.